El nombre Taras se puede referir a varios artículos:

 a Taras o Mixcóatl, dios mexica de la guerra y de la cacería;
 a Taras, la hija de Poseidón y de la ninfa Satirión;
 a Taras, ciudad de la Magna Grecia (sur de Italia), hoy llamada Tarento;
 al Taras, barrio en el distrito de San Nicolás, en Cartago, Costa Rica;
 al Taras, monte en el que se ambientan algunas historias del legendarium de J. R. R. Tolkien.
 a Tarás, el nombre en sí.